TMEM8A () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 16-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 771 амінокислот, а молекулярна маса — 84 761.

Задіяний у такому біологічному процесі, як клітинна адгезія. 
Локалізований у мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 16

Міжклітинні контакти
Трансмембранні білки